Agios Georgios puede referirse a:

Agios Georgios, una isla griega del golfo Sarónico;
Agios Georgios Lefkas, un pueblo de Chipre;
Agios Georgios (Sitía), un pueblo y yacimiento arqueológico griego de la isla de Creta.
Agios Georgios Papura, un monte de Creta donde también hay un yacimiento arqueológico.